Canao ou Chanao ou Conoo, fut comte des Bretons vers 550-560. Canao prétendit au pouvoir sur tout le sud de l’Armorique bretonne et usa de l'assassinat politique afin d'arriver à ses fins.

Biographie 
Selon Grégoire de Tours, Canao tua trois de ses frères afin d'assurer sa toute-puissance sur le trône. Macliau, le dernier survivant de la fratrie, était prisonnier de son frère qui le destinait à la mort. À la suite de l'intercession de Félix, évêque de Nantes, Canao libéra Macliau à condition que ce dernier lui jure fidélité. Par la suite, Canao, apprenant que Macliau voulait rompre son serment de fidélité, le poursuivit de nouveau. Macliau, impuissant, s’enfuit auprès de Conomor, un autre comte de la région. 

Canao est parfois identifié au comte des Bretons Chonoober qui, en 560 s'allie avec Chramn, fils et opposant du roi de Francie, Clotaire I. Chonoober meurt au cours d'une bataille qui voit s'affronter l'armée de Chramn et celle de Clotaire.

Généalogie

Annexes

Notes et références

Sources primaire 
 Grégoire de Tours, Histoire des Francs, éd. Belles lettres, coll. « Classiques de l'Histoire », Paris, 1980

Sources secondaires
 
 .
 
 .

Voir aussi 

Roi du Vannetais
Personnalité des Gaules du VIe siècle
Personnalité bretonne du VIe siècle
Décès en 560
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse bretonne